Sloupno può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Sloupno, comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina
Sloupno, comune del distretto di Hradec Králové, nella regione di Hradec Králové